Les , ou , forment un clade de thérapsides qui comprend les néotherapsides et les dinocéphales, tout en excluant les biarmosuchiens et quelques genres basaux comme Raranimus.

Historique 
Ce taxon a été créé en 1986 par James Hopson , puis précisé en 2017 comme étant « le clade constitué du dernier ancêtre commun des dinocéphales et des mammifères, ainsi que de tous ses descendants ».

Phylogénie

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Therapsida
Taxon décrit en 1986